Sophie Reuß ist der Name folgender Personen:

 Agnes Sophie Reuß zu Ebersdorf (1720–1791), Mitglied der Herrnhuter Gemeine
 Sophie Reuß zu Greiz, geb. Sophie zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1809–1838), Fürstin von Reuß älterer Linie

Siehe auch:
 Sofie Reis
 Sophie Rois